Il collegio elettorale di Perugia II fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva parte del comune di Perugia (limitatamente ai rioni urbani di Porta Sant'Angelo e Porta Sole, nonché alle frazioni e ai sobborghi non compresi nel collegio di Perugia I). Comprendeva altresì i seguenti comuni: Castiglione del Lago, Corciano, Gualdo Tadino, Magione, Marsciano, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro, Valfabbrica.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Perugia 2